Zorge (Nedersaksen), gemeente in Duitsland
 Zorge (station MZD), stadsgewestelijkstation in Moskou 
 Zorge (rivier), rivier in Duitsland